Шингетти:

 Шингетти — город в Мавритании, административный центр департамента Шингетти в области Адрар.
 Шингетти — департамент области Адрар (Мавритания). Административный центр — Шингетти.
 Шингетти — морское нефтяное месторождение в Мавритании.